David Shields (né le  à Rochester, dans l'état de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de sixième ronde des Blues de Saint-Louis lors du repêchage de 2009 de la Ligue nationale de hockey. Entre 2007 et 2011, il évolue avec les Otters d'Érié dans la Ligue de hockey de l'Ontario.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 ||Otters d'Érié ||LHO ||60 ||1 ||3 ||4 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Otters d'Érié ||LHO ||61 ||1 ||16 ||17 ||28 ||5 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
|2009-2010 ||Otters d'Érié ||LHO ||68 ||7 ||12 ||19 ||42 ||4 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2010-2011 ||Otters d'Érié ||LHO ||61 ||6 ||21 ||27 ||48 ||7 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
|2011-2012 || Rivermen de Peoria ||LAH || 48|| 0|| 4|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Aces de l'Alaska || ECHL || 12|| 1|| 5|| 6|| 2|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2012-2013 || Rivermen de Peoria ||LAH || 59|| 0|| 5|| 5|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Wolves de Chicago ||LAH || 55|| 5|| 10|| 15|| 21|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2014-2015 || Wolves de Chicago ||LAH || 42|| 0|| 6|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Thunder de l'Adirondack || ECHL || 15|| 2|| 7|| 9|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Comets d'Utica ||LAH || 32|| 3|| 7|| 10|| 8|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 48 || 0 || 10 || 10 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || EC Villacher SV || EBEL || 50 || 2 || 13 || 15 || 32 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juillet 1991
Naissance à Rochester (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du EC Villacher SV